Manequim é um tipo de boneco que representa a figura humana

Cinema e TV
Mannequin (1926), filme mudo com Alice Joyce e Dolores Costello
Mannequin (1933), filme britânico sobre pugilismo
Mannequin (1937), filme com Joan Crawford e Spencer Tracy
Manequim (1987), filme com Andrew McCarthy e Kim Catrall (original: Mannequin)
Manequim II: A Magia do Amor (1991), filme com Kristy Swanson e William Ragsdale

Música
"Mannequin", canção gravada por Britney Spears presente em Circus (álbum de Britney Spears)
"Mannequin", canção gravada por Culture Club presente em Waking Up with the House on Fire
"Mannequin", canção gravada por Katy Perry presente em One of the Boys
"Mannequin", canção gravada por Wire presente em Pink Flag
"Mannequin", canção gravada por The Kovenant presente no álbum Animatronic

Outros usos
 Manequim (revista), publicação brasileira
 Modelo (profissão), também chamado de manequim, especialmente os de passarela